Großer Pätschsee ist der Name zweier Seen in Norddeutschland:

 Großer Pätschsee (Rheinsberg) – bei Kagar im Stadtgebiet Rheinsberg in Brandenburg
 Großer Pätschsee (Zislow) – bei Zislow in Mecklenburg-Vorpommern